est la formule brute de plusieurs isomères.

 1,1-diiodoéthane, numéro CAS 
 1,2-diiodoéthane, numéro CAS